La edición 48.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 18 de mayo y el 28 de mayo de 1949 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 86 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 52 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el estadounidense  Frank Parker  logrando el segundo y último de los dos títulos  que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota  Budge Patty.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Margaret Osborne duPont que logrando el segundo y último de los dos títulos  que obtendría en París  al imponerse a la francesa  Nelly Adamson.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1949